La Mère et l'Enfant, roman de Charles-Louis Philippe paru en 1900 ;
 , film japonais réalisé par Minoru Shibuya et sorti en 1938 ;
  (Disperato addio), film italien réalisé par Lionello De Felice et sorti en 1955 ;
 La Mère et l'Enfant, court métrage français réalisé par Jacques Demy en 1958.